Rosenmann o  Rosenman puede referirse a:

  David Rosenmann-Taub.
  Mauricio Rosenmann Taub.
  Leonard Rosenman.